Слокам, Сло́укум () — английская фамилия.

Известные носители:

 Слокам, Генри (1827—1894) — американский генерал, участник Гражданской войны на стороне Союза.
 Слокам, Генри Уорнер (1862—1949) — американский теннисист.
 Слокам, Джошуа (1844 — после 14 ноября 1909) — канадско-американский мореплаватель и исследователь, первый человек, совершивший одиночное кругосветное плавание.

Примечания